Damm är ett  efternamn som burits av bland andra:

 Ada Damm (1869–1961), svensk journalist
 Arvid Damm (1869–1927), svensk uppfinnare
 Axel Damm (1897–1939), svensk konstnär
 Bertil Damm (1887–1942), svensk konstnär
 Ebbe Damm (född 1969), svensk filmproducent
 Ivar Damm (1862–1917), matematiker
 Janne Damm (1825–1892), svensk journalist
 Johan Fredrik Damm (1820–1894), svensk konstnär
 Martin Damm (född 1972), tjeckisk tennisspelare
 Sixten Damm (1899–1977), svensk tonsättare
 Sofia Damm (född 1977), svensk politiker